Laodelphax striatella är en insektsart som först beskrevs av Falltn 1826.  Laodelphax striatella ingår i släktet Laodelphax och familjen sporrstritar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Sporrstritar
striatella